Эскортные миноносцы типа «Раддероу» — серия эскортных миноносцев, построенных для ВМС США в 1943-1945 годах. Из них 22 были завершены как эскортные миноносцы, ещё 50 — быстроходные транспорты (APD) типа «Кросли». Один корабль был переоборудован в APD после завершения. Во время Второй мировой войны использовались для сопровождения конвоев и как противолодочные корабли.

История 
Головным кораблем был «Rudderow», спущенный на воду 14 октября 1943 года. Корабли имели паровые турбо-электрические двигатели General Electric. Строились на различных верфях в Соединенных Штатах, включая военно-морскую верфь Филадельфии и судостроительную компанию Дефо. По конструкции сходны с кораблями типа «Бакли», имея одинаковый корпус и оборудование. Основные различия состояли в том, что «Раддероу» был вооружён двумя 127-мм закрытыми орудиями и двумя спаренными 40-мм автоматами вместо трёх открытых 76-мм орудий, одного спаренного 40-мм автомата и одного счетверённого 28-мм автомата на «Бакли». Еще одним важным отличием является конфигурация мостика и лоцманской рубки, которые были  меньше по высоте. По этому признаку «Раддероу» аналогичен «Джону Батлеру», отличие этих двух кораблей состоит в размере и количестве иллюминаторов в штурманской кабине. «Раддероу» имел семь 16-дюймовых иллюминаторов,, «Джон Батлер» — девять 12-дюймовых, причем оба корабля имели по три иллюминатора, обращенных к носу. Корабли типа «Раддероу» также известны как TEV из-за их турбо-электрической двигательной установки и 5-дюймовых (V) пушек.

Последние 180 единиц серии были отменены к концу войны. После Второй мировой войны некоторые уцелевшие корабли этого типа были переданыв Тайвань, Южную Корею, Чили, Колумбию, Мексику и другие страны. Остальные оставались в резере ВМС США до тех пор, пока они не были списаны.

Состав серии

См. также 

 List of destroyer escorts of the United States Navy
 List of frigates of the United States Navy subset of above with hull numbers DE/FF 1037 and higher plus all DEG/FFGs because of the United States Navy 1975 ship reclassification
 List of frigates

Примечания

Внешние ссылки 

 NavSource Online - Rudderow-class destroyer escort 
 Destroyer History.org - Rudderow-class destroyer escort 
 http://www.desausa.org/  Destroyer Escort Sailors Association (DESA).
 http://www.ussslater.org/  USS Slater, the Destroyer Escort Historical Museum.
 http://www.uboat.net/ 
 Destroyers Online - List of Destroyer Escort classes

Миноносцы XX века